Åsmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åsmyrtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (5,62 ha)
Åsmyrtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Åsmyrtjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Åsmyrtjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Åsmyrtjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Åsmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (15,1 ha)
Åsmyrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Åsmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Åsmyrtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 720264-158774), sjö i Storumans kommun,  (7,3 ha)
Åsmyrtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 720337-158718), sjö i Storumans kommun,  (5,03 ha)
Åsmyrtjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (11,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn